Furnished Souls For Rent è il secondo album della rock band statunitense Mourning Widows.

Tracce

Formazione
Nuno Bettencourt - chitarra
Donovan Bettencourt - basso
Jeff Consi - batteria

Collegamenti esterni